Соревнования по плаванию в эстафете 4×100 метров комбинированная среди мужчин на летних Олимпийских играх 2000 года прошли 23 сентября. В соревнованиях приняли участие 24 сборных.

Медалисты

Полуфиналы

Заплыв 1

Заплыв 2

Заплыв 3

Финал

Ссылки 
 Официальный отчёт, том 3, результаты в водных видах спорта, страницы 345-351  (PDF)

Плавание на летних Олимпийских играх 2000